Тумайкин — фамилия:

Известные носители:
 Тумайкин, Валерий Владимирович (1968—1994) — советский и российский футболист.
 Тумайкина, Ольга Васильевна (род. 1972) — российская киноактриса.